Filadelfia es una localidad boliviana, capital del Municipio de Filadelfia, ubicado en la Provincia de Manuripi del Departamento de Pando. En cuanto a distancia, Filadelfia se encuentra a 11 km de Porvenir y a 44 km de Cobija. La localidad forma parte de la Ruta Nacional 16 de Bolivia.  

Según el último censo de 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), la localidad cuenta con una población de 368 habitantes y está situada a 265 metros sobre el nivel del mar.

Demografía

Población de Filadelfia (ciudad)

Véase también 
Chivé
San Silvestre

Referencias

Enlaces externos 
 Region Cobija - Topographische Karte 1:100.000 (PDF; 5,64 MB)
 Municipio Filadelfia - Übersichtskarten Nr. 90203
 Municipio Filadelfia - Detailkarte und Bevölkerungsdaten (PDF; 789 kB) (spanisch)
 Departamento Pando - Sozialdaten der Municipios (PDF; 2,42 MB) (spanisch)

Localidades del departamento de Pando